Flaming Star - filme de Elvis Presley de 1960, cujo título no Brasil é Estrela de Fogo
 Estrela de Fogo (telenovela) - telenovela brasileira do final da década de 1990
 Estrela-de-Fogo - personagem de histórias em quadrinhos da Marvel Comics

Desambiguação